Karel Rumunský může být označení těchto rumunských panovníků:

 Karel I. Rumunský (1839–1914) – kníže (1866–1881) a král rumunský (1881–1914)
 Karel II. Rumunský (1893–1953) – král rumunský (1930–1940)

Rozcestníky - panovník